Velika nagrada Italije 2015 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 6. septembra 2015 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretji pa je bil Felipe Massa, Williams-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| style="text-align:center"|44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:24,251
| 1:23,383
| 1:23,397
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| style="text-align:center"|7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:24,662
| 1:23,757
| 1:23,631
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| style="text-align:center"|5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:24,989
| 1:23,577
| 1:23,685
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| style="text-align:center"| 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:24,609
| 1:23,864
| 1:23,703
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| style="text-align:center"| 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:25,184
| 1:23,983
| 1:23,940
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| style="text-align:center"| 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:24,979
| 1:24,313
| 1:24,127
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| style="text-align:center"| 11
|  Sergio Pérez
| 
| 1:24,801
| 1:24,379
| 1:24,626
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| style="text-align:center"| 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:25,144
| 1:24,448
| 1:25,054
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| style="text-align:center"| 27
|  Nico Hülkenberg
| 
| 1:24,937
| 1:24,510
| 1:25,317
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| style="text-align:center"| 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:25,122
| 1:24,457
| 1:26,214
| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| style="text-align:center"| 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 1:25,429
| 1:24,525
| 
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| style="text-align:center"| 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:25,121
| 1:24,898
| 
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| style="text-align:center"| 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 1:25,410
| 1:25,618
|
| 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| style="text-align:center"| 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 1:25,742
| 1:25,796
| 
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| style="text-align:center"| 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:25,633
| brez časa
| 
| 19
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| style="text-align:center"| 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1:26,058
| 
| 
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:26,154
| 
|
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| style="text-align:center"|28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 1:27,731
| 
|
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| style="text-align:center"| 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| 1:27,912
|
|
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| NC
| style="text-align:center"| 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| brez časa
|
|
| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center"| 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| align="center"| 53
| 1:18:00,688
| align="center"| 1
| align="center"| 25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center"| 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| align="center"| 53
| +25,042
| align="center"| 3
| align="center"| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"|3
| align="center"| 19 
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| align="center"| 53
| +47,635
| align="center"| 5
| align="center"| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| style="text-align:center"|77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| align="center"| 53
| +47,996
| align="center"| 6
| align="center"| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| style="text-align:center"|7
|  Kimi Räikkönen
| 
| align="center"| 53
| +1:08,860
| align="center"| 2
| align="center"| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| style="text-align:center"|11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| align="center"| 53
| +1:12,783
| align="center"| 7
| align="center"| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| style="text-align:center"|27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| 9  
| align="center"| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| style="text-align:center"|3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| 19
| align="center"| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center"| 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| 12
| align="center"| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center"| 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| 18
| align="center"| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| style="text-align:center"|55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| 17
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| style="text-align:center"|33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| 20
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| style="text-align:center"| 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| 11
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| align="center"| 52 
| +1 krog
| align="center"| 15
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center"| 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| align="center"| 51
| +2 kroga
| align="center"| 13
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center"| 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| align="center"| 51
| +2 kroga
| align="center"| 14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center"| 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| align="center"| 50
| Motor
| align="center" | 4
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| style="text-align:center"|14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| align="center" | 47
| El. sistem
| align="center" | 16
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center"| 8 
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| align="center" | 1
| Trčenje
| align="center" | 8
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| style="text-align:center"|13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| align="center" | 1
| Trčenje
| align="center" | 10
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2015
2015